Владимир Рябцев:
 Рябцев, Владимир Александрович (1880—1945) — советский артист балета и балетмейстер Большого театра.
 Рябцев, Владимир Павлович — российской солист оркестра, второй дирижёр национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова, народный артист России.